Лаубертс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Лаубертс, Петерис (1875—1964) — латвийский религиозный деятель.
 Лаубертс, Эрихс (1878—1931) — латвийский театральный режиссёр и актёр.